Натуральне число 357
 357 рік до нашої ери
 357 рік нашої ери